Leuk peut désigner :

 Leuk, un chien de guerre des Forces armées françaises ;
 l'appellation allemande de Loèche, commune suisse du canton du Valais, chef-lieu du district du même nom ;
 Leuk le lièvre, figure centrale de La Belle Histoire de Leuk-le-Lièvre, recueil de contes sénégalais.